Suisei, een Japanse ruimtesonde uit 1985 naar de komeet van Halley
Yokosuka D4Y Suisei, een Japanse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog